Russische Klavierschule steht für:

 Russische Klavierschule, die sich im 19. Jahrhundert entwickelnde russische Tradition der Kunst des Klavierspiels
 Die Russische Klavierschule (Klavierschule), Unterrichtswerk für Klavier von Alexander Nikolajew, siehe Instrumentalunterricht#Russische Klavierschule